Tipo ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Tipo (* 1931), italienische Pianistin 

Tipo steht für:
 Fiat Tipo, Automodelle von Fiat
 Alfa Romeo Tipo 33, Serie von Prototypen von Alfa Romeo

Siehe auch:
 Tippo
 Typo